Il singolare  del Qatar Airways Tournament of Champions 2012 è stato un torneo di теніс facente parte del WTA Tour 2012.

Ана Іванович non ha potuto partecipare perché impegnata nella фінал di Fed Cup 2012.

Надія Петрова здобула титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі per 6-2, 6-1.

Teste Di Serie 

  Каролін Возняцкі (фінал)
  Надія Петрова (переможниця)
  Марія Кириленко (round robin, знялась)
  Роберта Вінчі (півфінал)

  Сє Шувей (round robin)
  Чжен Цзє (round robin)
  Даніела Гантухова (round robin)
  Цветана Піронкова (півфінал)

Riserve 

  Софія Арвідссон (round robin, ha sostituito Марія Кириленко)

  Алізе Корне ''(non ha partecipato)

Основна сітка

Фінальна частина

Gruppo "Serdika" 
La classifica viene stilata in base ai seguenti criteri: 1) Numero di vittorie; 2) Numero di partite giocate; 3) Scontri diretti (in caso di due giocatori pari merito ); 4) Percentuale di set vinti o di games vinti (in caso di tre giocatori pari merito ); 5) Decisione della commissione.

Gruppo "Sredets" 
La classifica viene stilata in base ai seguenti criteri: 1) Numero di vittorie; 2) Numero di partite giocate; 3) Scontri diretti (in caso di due giocatori pari merito ); 4) Percentuale di set vinti o di games vinti (in caso di tre giocatori pari merito ); 5) Decisione della commissione.

Посилання 
 

Commonwealth Bank Tournament of Champions
Тур WTA 2012